Жан-Люк Билодо́ (, род. 4 ноября, 1990, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр, наиболее известный по ролям Джоша Трейгера в сериале «Кайл XY» (2006—2009) и Бена Уилера в ситкоме «Папочка» (2012—2017), а также фильмам «Кошелёк или жизнь», «16 желаний», «Лето. Одноклассники. Любовь» и «Пираньи 3DD».

Ранняя жизнь и образование 
Жан-Люк — сын Раймонда и Барб Билодо. Имеет сестру Дэниэль, которая работает агентом талантов в Ванкувере. Жан-Люк посещал школу Holy Cross Regional High в Суррее.

Перед тем как стать актёром, он был танцором в течение 9 лет (в основном танцевал хип-хоп), но затем забросил танцы из-за загруженного расписания. В будущем он надеется писать сценарии и продюсировать свои собственные фильмы и сериалы.

В данный момент живёт в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью Жан-Люка Билодо

Киноактёры Канады